Reiziger ist der Familienname folgender Personen:

 Daan Reiziger (* 2001), niederländischer Fußballtorhüter
 Michael Reiziger (* 1973), niederländischer Fußballspieler